Korpusy ludowego Wojska Polskiego
 1 Korpus Piechoty (1944)
 1 Korpus Piechoty (1949-1952)